Пюизё-ан-Франс () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Население —  человек (1999). Муниципалитет расположен на расстоянии около 25 км северо-восточнее Парижа, 32 км восточнее Сержи.

Демография 

Динамика населения (Cassini и INSEE):

Ссылки 
 сайт communauté communes

Примечания